Теута (алб. Teuta) — многозначный термин.

 Теута (Тевта) — иллирийская царица, известная по рассказам Полибия. 
 Теута — албанский баскетбольный клуб из Дурреса. 
 Теута — албанский футбольный клуб из города Дуррес.